Маслівець — українське прізвище.

 Маслівець Григорій Миколайович — український військовий діяч, сотник Армії УНР, підполковник на еміграції, автор спогадів про визвольні змагання.
 Маслівець Ольга Вікторівна — українська і російська віндсерфінгістка, учасниця чотирьох Олімпійських ігор, Заслужений майстер спорту України.

Див. також 
Масловець